de kloosterorde der Clarissen
 de aanhangers van Paus Urbanus VI